Артамонов, Владимир Иванович:
 Артамонов, Владимир Иванович (1906—1944) — полковник, Герой Советского Союза.
 Артамонов, Владимир Иванович (1946—2003) — советский и российский партийный, государственный и политический деятель, последний 2-й секретарь Пензенского обкома КПСС (1990—1991), заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области (1998—2003).